Шарль Пеги́ (; 7 января 1873, Орлеан, — 5 сентября 1914, Вильруа) — французский , , ,  и .

Биография 

Пеги — сын и внук крестьян-виноградарей. Его отец Дезире Пеги умер в 1874 году.

Пеги учился в . Получил стипендию в Высшей нормальной школе, где посещал, в частности, лекции Анри Бергсона и Ромена Роллана, с которыми подружился.

Издатель журнала «» с 1900 по 1914 годы.

В 1897 году женился на Шарлотте-Франсуаз Бодуан; у них была одна дочь и три сына, один из которых родился после его смерти.

Был сторонником социалистических идей, членом социалистической партии Франции с 1894 года и активным дрейфусаром. Однако к 1908 году окончательно стал приверженцем римско-католической доктрины, которая стала играть основополагающее значение в его мировоззрении.

Творчество 

Во французской литературе Пеги остался как поэт католицизма и французского национализма. Религиозностью и национализмом проникнуты его главные художественные произведения: диалог «Le mystere de la charite de Jeanne d’Arc» («Таинство милосердия Жанны д’Арк») и книги стихов «Eve» («Ева») и «Tapisserie de Notre Dame» («Ковёр Богородицы», 1913). Стиль Пеги не имеет ничего общего с эстетством символистов. Синтаксис его прост и временами даже грубоват. Самое характерное для стихов и даже для художественной прозы — патетическая интонация при самой обычной, обиходной лексике, непрерывное нарастание напряженного лирического волнения, выражающееся в постоянных повторениях одних и тех же фраз, целых стихотворных строк, возвращении к ним, интонационном подчеркивании наиболее важного и существенного. Все это сближает стиль Пеги со стилем средневековых молитв-литаний, однако здесь нет ни малейших элементов сознательного стилизаторства: форма литании порождена в данном случае адекватным содержанием лирических эмоций, волновавших поэта.

В своей поэзии («Мистерия о милосердии Жанны д’Арк» — 1910, «Мистерия о святых праведниках» — 1912, «Ева» — 1913) Пеги стремился к изображению героических сюжетов и характеров и к раскрытию народных нравственных и религиозных идеалов — поэмы стилизованы в духе наивной средневековой религиозной мистерии. Писал также публицистические и философско-эссеистические работы (в частности, посмертно была опубликована его книга «Клио, диалог истории и языческой души»).

С 1905 по 1914 год Пеги много писал о предстоящей войне. В самом начале Первой мировой войны был мобилизован и стал командиром взвода пехотного полка. Убит в начале битвы на Марне.

Во Франции в 1916—1955 годах издано собрание сочинений Пеги в 20 томах. Английский поэт Джеффри Хилл посвятил ему поэму «Таинство милосердия Шарля Пеги» (1983, название отсылает к драме Пеги «Таинство милосердия Жанны д’Арк», 1910).

Издания на русском языке 

 Шарль Пеги. Наша юность. Мистерия о милосердии Жанны Д’Арк. Наука. Ленинградское отделение, 2001. — 410 с. — 2000экз. — ISBN 5-02-026806-2
 Шарль Пеги. Избранное. Проза. Мистерии. Поэзия. Русский путь, 2006. — 400 с. — 1000 экз. — ISBN 5-85887-197-6

Примечания

Литература 

 Гунст Е. А. Пеги, Шарль // Литературная энциклопедия: В 11 т. — Т. 8. — М.: ОГИЗ РСФСР, гос. словарно-энцикл. изд-во "Советская энциклопедия", 1934. — Стб. 487—488.
 Кар­та­шёв П. Б. Ш. Пе­ги о ли­те­ра­ту­ре, фи­ло­со­фии, хри­сти­ан­ст­ве. — М., 2009.
 Моруа А. Пеги От Монтеня до Арагона. / Пер. с французского; сост. и предисл. Ф. С. Наркирьера. Коммент. С. Н. Зенкина. — М.: Радуга, 1983.
 
 Тай­ма­но­ва Т. С. Ш. Пе­ги: фи­ло­со­фия ис­то­рии и ли­те­ра­ту­ра. — СПб., 2006.
 Те­ра­пиа­но Ю. К. Встре­чи: 1926–1971. — М., 2002.
 Фе­до­тов Г. П. Ре­ли­ги­оз­ный путь Пе­ги // Путь. — 1927. — № 6.

 на других языках

 Berl E., Leur Péguy // «Monde», 1930, 28/VI.
 Duployé P. La religion de Péguy. — P., 1965.
 Gil M. Péguy au pied de la lettre. — P., 2011.
 Halévy D., Ch. Péguy et les «Cahiers de la quinzaine», P., 1918;
 Rolland R. Péguy. — P., 1948. Vol. 1–2.
 Péguy vivant / A cura di J. Ba­s­taire, A. Prontera, G. A. Roggerone. — Lecce, 1978.
 Porché Fr., Ch. Péguy et ses «Cahiers». — P., 1914;
 Spitzer L., Zu Ch. Péguy’s Stil // «Vom Geiste neuer Literaturforschung. Festschrift f. O. Walzel». — Wildpark, 1924;
 Suarès A., Péguy. — P., 1915;
 Tharaud J. et J., Notre cher Péguy, 2 vv. — P., 1926;
 Teys­sier A. Ch. Péguy: une humanité française. — P., 2008.

Ссылки 

 
 
 
 

Издатели Франции
Французские поэты XX века
Социалисты Франции
Погибшие в Первую мировую войну
Христианские социалисты
Погибшие за Францию
Участники Первой мировой войны (Франция)